Matcha puede referirse a:

 Matcha, una región montañosa de Tayikistán.
 Té matcha (抹茶), té verde molido usado en la ceremonia del té japonesa.